Reiser est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Gerald Reiser (né en 1980), joueur autrichien de volley-ball ;
 Hans Reiser (né en 1963), assassin et programmeur américain notamment connu pour son système de fichier nommé reiserFS ;
  ;
 Jean-Marc Reiser (1941-1983), scénariste et dessinateur de bandes dessinées français ;
 Jean-Marc Reiser (né en 1960), personnalité française mise en cause en 2018 dans l'affaire criminelle Le Tan ; 
 Niki Reiser (1958-), compositeur suisse de musiques de films ;
 Othmar Reiser (1861-1936), ornithologue autrichien ;
 Paul Reiser (né en 1957), acteur américain ;
  (1919-1981), joueur de baseball ;
 Wilhelm von Reiser (1835-1898), évêque de Rottenburg.

Pseudonyme 

 Rio Reiser (1950-1996), chanteur allemand

Patronyme allemand
Patronyme lorrain